TSA steht für:
 TSA (Band) (Tajne Stowarzyszenie Abstynentów), polnische Heavy-Metal-Band
 Tapered Slot Antenna, eine Mikrowellen-Antenne, siehe Vivaldi-Antenne
 Technology Student Association, internationale Organisation für Schüler und Lehrer
 Temperature Swing Adsorption, siehe Temperaturwechsel-Adsorption
 Time Stamp(ing) Authority, Dienstleister für die Ausstellung digital unterschriebener Zeitstempel, siehe Zeitstempel
 Theologisches Seminar Adelshofen
 Thermal Shift Assay, eine Methode zur Messung von Protein-Interaktionen
 Thinking Skills Assessment, ein Aufnahmetest für bestimmte Fächer der Universitäten Cambridge und Oxford
 Tourismus-Satellitenkonten in der Tourismusstatistik
 Tragkraftspritzenanhänger
 Traktionssysteme Austria GmbH, Hersteller von Elektromotoren für Traktion überwiegend für Schienenfahrzeuge 
 Transair Sweden, ehemalige schwedische Fluggesellschaft
 Transportation Security Administration, US-amerikanische Behörde für Sicherheit im Transportwesen, Teil des US-Heimatschutzministeriums
 Treppenhaus-Spüllüftungsanlage, technische Anlage zur Rauchfreihaltung von Treppenhäusern im Brandfall
 Trichostatin A, gegen Pilze wirksames Antimykotikum
 Trockensaft, eine Arzneiform in der Pharmazeutischen Technologie
 Trypton-Soja-Agar, ein Nährmedium, siehe Casein-Soja-Pepton-Agar
 TSA-Schloss, spezielle Form eines Verschlusses mit Generalschlüssel
 Tumorspezifisches Antigen
 Türsprechanlage (auch engl. Intercom), siehe Sprechanlage
 Bahnhof Sachsenheim (DS100-Code)
 Flughafen Taipeh-Songshan (IATA-Code), Flughafen in Taiwan

TSA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Sandomierski in der Woiwodschaft Heiligkreuz

Tsa steht für:
 den Buchstaben  im Jawi-Alphabet, siehe Thā'

tsa steht für:
 Tsaangi (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Republik Kongo und in Gabun

Abkürzung